Hunts Point ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hunts Point (New York)
 Hunts Point (Washington)